Genesion () ist:

 Genesion (Argolis), ein Ort der antiken Geographie
 Genesion (Monat), ein Monat des Kalenders von Magnesia am Mäander